Mr. Nutz — видеоигра в жанре двухмерного платформера, выпущенная Ocean Software для игровой системы Super Nintendo в 1993 году, а позже портированная на Sega Mega Drive и Game Boy (в 1994 году), Sega Channel (в 1995 году), Game Boy Color (в 1999 году), и Game Boy Advance (в 2001 году).

Игра для одного игрока. Mr. Nutz — антропоморфный бельчонок, который носит обувь, перчатки и кепку. Ему предстоит пройти через шесть уровней. Конечной целью является остановить некого Mr. Blizzard, йети, который является финальным боссом и пытается захватить власть над миром, используя свои магические силы, чтобы устроить новый ледниковый период. Игра очень похожа на другие 2D-платформеры своего времени. Прыжки сверху на врагов являются основным методом истребления оных. Также можно использовать орехи, которые надо собирать по ходу уровня, или хвост.

Ocean выпустили в 1994 году ещё одну игру, для компьютеров Amiga, под названием Mr. Nutz: Hoppin’ Mad. Первоначально игра носила название Timet: The Flying Squirrel и разрабатывалась компанией Kaiko. Перед финальным релизом Ocean выкупила права на игру и воспользовавшийсь популярностью персонажа Mr. Nutz, заменила спрайты главного героя игры. Её портирование планировалось и на Sega Mega Drive (под названием Mr Nutz 2), но официально игра так и не была выпущена. Однако, рабочий образ есть в Интернете.

Геймплей 

Mr. Nutz может бегать, прыгать, плавать (необходимо на некоторых уровнях) и собирать предметы. Большинство врагов можно уничтожить, прыгая на них сверху, ударив хвостом, или бросая в них орехи, которые нужно собирать. Большинство врагов можно убить с одного удара, но есть и такие, на которых понадобится три удара. Как и во многих играх, получив урон от врагов, бельчонок теряет одну единицу здоровья и получает временную неуязвимость, что проявляется в виде мигания его спрайта. Ни одна версия не содержит ограничения по времени, игрок может потратить на прохождение столько, сколько ему понадобится на каждом уровне, хотя в некоторых версиях за быстрое прохождение уровня игроку дадут дополнительные очки. Монеты, найденные на уровнях, не только дают очки и бонусы во время игры; если игрок соберёт 100 % монет, разбросанных на уровне, то получит дополнительную жизнь после прохождения уровня. Монеты, пополнения здоровья, орехи и дополнительные жизни часто спрятаны в секретных местах на уровнях.

Игрок начинает с определённым количеством единиц здоровья («маленьких жизней»), кол-во жизней по умолчанию различается в разных версиях, но их стартовое кол-во можно выставить в меню «Options». Потеряв все единицы здоровья, затрачивается одна жизнь, а уровень придётся проходить сначала. После потери всех жизней, игроку предлагается выбор: начать игру сначала или начать сначала только локацию, пытаться пройти локацию можно бесконечное количество раз.

Система паролей 
После прохождения каждой локации и подсчёта очков, во всех версиях, кроме оригинальной версии для Super Nintendo, показывается пароль следующей локации. Пароли можно вводить, выбрав на титульном экране меню "Password". Сделано это для того, чтобы, остановившись, не перепроходить всю игру заново, а начать с незавершённой локации, а также возвращаться на понравившиеся локации в любое время.

Уровни 
В игре шесть локаций, каждая из которых поделена на уровни. Все локации нужно проходить по порядку, друг за другом. На каждой последующей локации увеличивается сложность игры. В конце каждой из них есть босс.

 Woody Land
 Лесной уровень, который начинается при дневном свете и заканчивается ночью. Враги - ходячие яблоки, гусеницы, гигантские осы, местами дикобразы, феи, на паутинах свисают пауки. Босс - Mr. Spider (господин Паук) - гигантский полу-антропоморфный паук, который прыгает и бегает вперёд-назад, ему помогают паучки поменьше.
 Adventure Park
 Локация со множеством высоких деревьев и секретов. Деревья соединены между собой платформами, движущимися на канатах. Враги - птицы, огородные чучела, кроты. Босс - ведьма на метле, с которой нужно сразиться в её доме, в конце локации. Этот босс может летать, стрелять черепами, а также создавать существ с головами-тыквенными фонарями.
 Дом ведьмы
 Победив ведьму, Mr. Nutz попадает в гостиную её дома, забирается на чердак, минув его, оказывается на кухне, где его поджидают ожившие электрические лампочки, ходящие туда-сюда куриные окорочка и прыгающие кролики. Бельчонок залезает наверх, где находит уменьшающую жидкость в чаше. Взяв её, он уменьшается, и падает в раковину, попадая на новый уровень. Попав в водопровод, он вынужден много плавать. Враги - вантузы, рыбы, мыльные пузыри, капельки воды. Босс - осьминог.
 Volcano Underpass и Clouds
 Этот уровень начинается в подземных пещерах вулкана с бассейнами лавы. Враги - существа из огня, похожие на пожарников, собаки-шахтёры, которые бросают в Nutz'а киркой, небольшие огнедышащие драконы и летучие мыши. Взобравшись на вершину вулкана, бельчонок запрыгивает на облака, где его встречают пчелы, птицы, существа из облаков и небольшие самолеты-бомбардировщики. Босс - гигантский огр под названием Ograoum Papas, который атакует Nutz'а сперва руками, затем глазами и, наконец, языком.
 Mean Streets
 Локация, напоминающая ярмарку. Здесь Nutz'а в качестве врагов поджидают полчища мышей, а также уже знакомые по предыдущим уровням птицы, пчёлы, ходячие яблоки... На первом уровне есть секрет - вопросительный знак, находящийся в верхней части уровня (в версии для Super Nintendo и Sega Mega Drive), подобрав который, бельчонок сможет летать и станет абсолютно неуязвимым - даже в яму провалиться не получится. Однако, после прохождения уровня, эффект пропадёт. В конце локации, Mr. Nutz встретится с Маленьким клоуном - боссом уровня. Клоун может изменять свои размеры (только в версиях для SNES и GBA), бросать пироги, и атаковать отвинчивавшейся и разделяющейся головой.
 Ice Scream и Frozen Nutz
 Северный полюс. Снежный уровень, здесь Натсу встретятся пингвины, эскимосы, которые будут бросать гарпуны. На первом уровне, Nutz должен войти в иглу, пройдя который, он выйдет там же, где вошёл, но уже ночью. Затем Nutz попадает в тундру, враги те же, но на фоне появляется трава и карликовые ели. После прохождения всех уровней, бельчонок встречается с Mr. Blizzard (господин Снежная Буря), снежным человеком. Он прыгает, бросает снежинки и пытается сдуть бельчонка с ледяной платформы, на которой тот стоит. Игра заканчивается после победы над ним, игроку показывается финальная заставка.

Отзывы и критика 

SNES N-Force дали игре 90%, отмечая, что игра похожа на детскую книгу. 

Superplay дали версии для SNES  86%.

Supersonic дали игре 93%.

Примечания 

Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для SNES
Игры для Game Boy
Игры для Game Boy Color
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, разработанные Ocean Software
Компьютерные игры 1993 года
Вымышленные белки